

Patronyme 

 Claude Rey (1773-1858), évêque de Dijon ;
 Claude Rey (1935-), footballeur français.